Línea 11 puede referirse a:
 Línea 11 del transporte urbano de Córdoba.
 Línea 11 de colectivos de Corrientes.
 Línea 11 de colectivos de Santa Fe, Argentina.
 Línea 11 de colectivos de San Juan, Argentina.
 Línea 11 del metro de Barcelona.
 Línea 11 del EMT de Madrid.
 Línea 11 del EMT Valencia.
 Línea 11 de la EMT Málaga.
 Línea 11 del autobús urbano de Alcobendas.
 Línea 11 del metro de Madrid.
 Línea 11 del metro de París.
 Línea 11 del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona.
 Línea 11 de CPTM, en São Paulo.
 Línea M-011 del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz.
 Línea 11 de la antigua red de Los Tranvías de Zaragoza.
 Línea 11 de ómnibus de Maldonado, Uruguay.